Río Chico kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Río Chico (kommun i Santa Cruz), 
 Departamento de Río Chico (kommun i Tucumán), 
 Río Chico (ort i Argentina, Río Negro),

Chile 

 Río Chico (vattendrag i Chile, Región de Los Lagos, lat -43,20, long -71,81),

Mexiko 

 Río Chico, Puebla, ort,

Spanien 

 Río Chico (periodiskt vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Almería, lat 37,02, long -2,74), 
 Río Chico (periodiskt vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Almería, lat 36,79, long -3,00), 
 Río Chico (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Granada, lat 36,87, long -3,42), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar